Ґміна Болеславець може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Болеславець (Верушовський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Болеславець (Болеславецький повіт) — сільська ґміна у Нижньосілезькому воєводстві